Eaton può riferirsi a:

Aziende
Eaton Corporation – azienda statunitense di Cleveland, Ohio
Eaton's – catena di negozi canadese
Bess Eaton – coffee shop statunitense
Eaton Hotels International – affiliata del Langham Hospitality Group di Hong Kong

Geografia
 Australia
Eaton – capoluogo della Contea di Dardanup, Australia Occidentale
 Regno Unito
Eaton – parrocchia civile di Chester, Cheshire
Eaton – parrocchia civile di Macclesfield, Cheshire
Eaton – parrocchia civile del Leicestershire
Eaton – parrocchia civile del Nottinghamshire
Long Eaton – località del Derbyshire, parte dell'area urbana di Nottingham
 Stati Uniti d'America
Eaton – città della Contea di Weld, Colorado
Eaton – città della Contea di Delaware, Indiana
Eaton – township della Contea di Eaton, Michigan
Eaton – città della Contea di Carroll, New Hampshire
Eaton – città della Contea di Madison, New York
Eaton – capoluogo della Contea di Preble, Ohio
Eaton – township della Contea di Wyoming, Pennsylvania
Eaton – città della Contea di Brown, Wisconsin 
Eaton – città della Contea di Clark, Wisconsin 
Eaton – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Marina
USS Eaton (DD-510) – Classe Fletcher incrociatore U.S. Navy

Diritto
Eaton affair – scandalo del 1831 negli USA che coinvolse il Andrew Jackson

Arte
Eaton Collection, the largest science fiction collection
Eaton's Corrasable Bond, a type of stationery

Biologia
Eaton's pintail (Anas eatoni) – uccello
Eaton's agar – media di crescita usato per coltura di Mycoplasma pneumoniae

Istruzione
Eaton Intermediate School District – Charlotte, Michigan, US

Edifici
Eaton Centre – shopping mall canadese
Toronto Eaton Centre – complesso a Toronto, Ontario
Eaton's / John Maryon Tower – grattacielo di Toronto
Eaton Center (Cleveland) – grattacielo Ohio
Eaton Hall, Cheshire – country home di Eccleston, England
Eaton Hall (King City) – centro conferenze a King City, Ontario
The Carlu (Eaton Auditorium) – auditorium di Toronto
Timothy Eaton Memorial Church in Toronto
Lt. Warren Eaton Airport – Norwich, New York, United States
Chelsea Hotel, Toronto – Eaton Chelsea dal 2013 al 2015 e prima Delta Chelsea.

Persone
Abbie Eaton – pilota automobilistica britannica
Adam Eaton – giocatore di baseball statunitense
Amos Eaton – botanico statunitense
Ashton Eaton – multiplista statunitense
Bobby Eaton – wrestler statunitense
Chris Eaton – tennista britannico
Cleveland Eaton – musicista statunitense
Fanny Eaton – modella inglese di origine giamaicana
Frederick Eaton – ingegnere e politico statunitense
George Eaton – pilota automobilistico canadese
Jay Eaton – attore statunitense
John Eaton – politico statunitense
Mark Eaton – cestista statunitense
Mark Eaton – hockeista su ghiaccio statunitense
Mary Eaton – attrice statunitense
Meredith Eaton – attrice e avvocato statunitense
Shirley Eaton – attrice britannica
Stephen Eaton – atleta paralimpico australiano
Theophilus Eaton – funzionario britannico